Комя́гин — фамилия:

 Комягин, Александр Валерьевич (1977—2000) — Герой Российской Федерации.
 Комягин, Юрий Владимирович (род. 1984) — украинский футболист.

 Комягина, Ольга Валерьевна (род. 1974) — российская легкоатлетка.